De Caniformia zijn een van de twee onderordes (soms opgevat als een superfamilie) uit de orde der roofdieren (Carnivora). Tot deze onderorde behoren de hondachtigen en hun verwanten, als de beren, de marterachtigen, de wasberen en verwanten en de zeeroofdieren. De andere onderorde is de Feliformia of Feloidea, waartoe onder andere de katachtigen behoren.

Tot de Caniformia behoren de volgende families:
 Hondachtigen (Canidae)
 Beren (Ursidae)
 Zeehonden (Phocidae)
 Walrussen (Odobenidae)
 Oorrobben (Otariidae)
 Marterachtigen (Mustelidae)
 Stinkdieren (Mephitidae)
 Kleine panda's (Ailuridae)
 Kleine beren of wasbeerachtigen (Procyonidae)

Caniformia en Feliformia verschillen van elkaar in de vorm van de bulla tympanica, een bolvormige ruimte bij onder andere roofdieren die het middenoor omvat. Bij de Feliformia bestaat de bulla tympanica uit twee kamers, bij de Caniformia uit één kamer.

Tot deze onderorde behoort zowel het kleinste roofdier, de wezel (Mustela nivalis) als het grootste, de zuidelijke zeeolifant (Mirounga leonina). Ook de grootste landroofdieren, de Kodiakbeer (Ursus arctos middendorfii) en de ijsbeer (Ursus maritimus) behoren tot deze onderorde. De onderorde komt oorspronkelijk over de gehele wereld voor (met uitzondering van Madagaskar, het vasteland van Australië, Nieuw-Zeeland en verscheidene eilanden). Twee soorten, de hond (Canis familiaris) en de fret (Mustela furo), zijn gedomesticeerd en over de gehele wereld verspreid.

Fylogenetische stamboom van de Caniformia 
Onderstaande stamboom (cladogram) is gebaseerd op onderzoek aan zes genen in het DNA dat is gepubliceerd in 2005.

Roofdieren